Александр Васильевич Кучерявенко (27 августа 1987, Белгород) — российский хоккеист, нападающий петербургского «Динамо», выступающего в ВХЛ.

Карьера 
Воспитанник московской спортшколы «Русь», в которую его привез из Белгорода его первый тренер Волков Борис Борисович. Начал профессиональную карьеру в 2004 году в составе московского «Спартака». В 2006 году подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», однако в новом клубе он не получал достаточно игрового времени, и в середине сезона 2007/08 был отдан в аренду петербургскому СКА. По окончании сезона руководство армейского приняло решение выкупить права на игрока, после чего Кучерявенко отметился 19 (8+11) очками в 54 проведённых матчах.

20 января 2011 года СКА отзаявил Кучерявенко и командировал его в клуб Высшей хоккейной лиги ХК ВМФ, однако права на игрока остались за петербургским клубом.

В сборной 
В составе сборной России принимал участие в юниорском чемпионате мира 2005 года, а также в чемпионате мира среди молодёжи в 2007 году, на котором он вместе с командой завоевал серебряные награды.

Достижения 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2007.
 Обладатель Кубка Шпенглера 2010.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 8 октября 2014 года

Международная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Динамо» Санкт-Петербург